Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Montpellier.

Faits marquants 
 Richard Gasquet remporte le tournoi en simple en battant Benoît Paire en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Marc Gicquel et Michaël Llodra s'imposent face à Johan Brunström et Raven Klaasen.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Montpellier
Tennis en France en 2013
Tennis en février 2013
Sport en France en février 2013